Спартак-2:
 «Спартак-2» — бывший футбольный фарм-клуб московского «Спартака», в 1992—1997 годах — «Спартак»-д (Москва).
 «Спартак-2» — женский футбольный клуб из Москвы.
 «Спартак-2» — название украинского клуба «Калуш» в 2004—2005 годах.
 «Спартак-2» — название армянского клуба «Урарту-2» (Ереван) в 2002 году (в 2003 — «Спартак»).
 «Спартак-2» — название клуба «Нарт» (Нартклала) в 1995 году.
 «Спартак-2» — латвийский клуб из Юрмалы. Фарм-клуб юрмальского «Спартака».
 «Спартак-2» — фарм-клуб нальчикского «Спартака», в 1996—1997 годах — «Спартак»-д (Нальчик). См. также 
 ДЮСШ Спартак-2 (Москва)